Un camp est un endroit aménagé pour le stationnement de groupements civils (camping dans le cas de touristes, groupes de jeunesse) ou militaires (base militaire, camp de prisonniers). Quand les installations sont provisoires ou semi-permanentes (aucune construction en dur), on parle aussi de campement.

Au Québec, « camp » peut aussi signifier « abri forestier ».

Les types de camps

Domaine touristique
 Camping
 Camping sauvage

Domaine éducatif et social 
 Camp guides
 Camp scout
 Camp ou colonie de vacances

Domaine sportif
 Camp de base (alpinisme)
 Bivouac

Domaine humanitaire
 Camp de réfugiés

Domaine militaire
 Camp romain
 Camp militaire 
 Champ de manœuvres
 Base militaire

Domaine carcéral et concentrationnaire
 , prison,
 Camp de concentration,
 Camp d'extermination (destiné à l'assassinat de masse),
 Camp de travail (destiné à l'esclavagisme),
 Camp de rééducation, goulag : destiné à reconvertir des opposants politiques, généralement par l'utilisation de la torture et de moyens de pression psychologique.

Voir aussi

Biologie 
 La cAMP, abréviation d'origine anglophone pour l'AMP cyclique, messager intermédiaire dans l'action des hormones ou des neurotransmetteurs.

Culture 
 Camp est un style esthétique.
 Camp est une série télévisée américaine
 Campement 13 est un film de Jacques Constant sorti en 1940
  est un film d'Andy Warhol sorti en 1965.
  est un film de Todd Graff sorti en 2003.

Marque 
 CAMP est une marque de matériel de montagne.

Patronyme 
 Bill Camp, acteur américain
 Colleen Camp (1953-), actrice et productrice américaine
 Lee Camp (1984-), footballeur nord-irlandais
 Maxime Du Camp (1822-1894), écrivain et photographe français
 Steven Camp (1753-1812), homme politique néerlandais
 Candace Camp (1949-), romancière américaine
 Shawn Camp (1975-), joueur de baseball américain

Toponyme
 Camp, circonscription des Îles Malouines

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais